Polski Związek Gimnastyczny
 Polski Związek Głuchych
 Pierwszy Zarząd Główny KGB
 Polski Związek Golfa